Epiro è un toponimo che può essere utilizzato in diversi contesti:

Geografia 
 LEpiro settentrionale, regione meridionale dell'Albania con forti minoranze greche
 La Regione dell'Epiro, regione amministrativa della Grecia moderna

Storia 
 Antico Epiro, regione storica dell'antica Grecia
 LEpiro, una regione geografica dei Balcani
 La Provincia d'Epiro, provincia romana istituita nel 146 a.C.
 Il Regno d'Epiro, monarchia che esistette nell'Epiro dal 330 al 167 a.C.
 Il Despotato d'Epiro, uno stato esistito tra i secoli XIII e XIV secolo
 La Repubblica Autonoma dell'Epiro del Nord, entità autonoma di breve durata istituita nel 1914

Mitologia 
 Epiro, figlia di Echione che ha dato il nome alla regione omonima